Spring Awakening (musical), een Amerikaanse musical uit 2006 
Spring Awakening (1994), een Amerikaanse film uit 1994